В России самоходная машина — это наземное безрельсовое механическое транспортное средство с независимым приводом, имеющее двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за исключением , имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и самоходной боевой техники Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны и безопасности государства).

Классификация 
Классификация самоходных машин по категориям допуска удостоверений тракториста-машиниста (тракториста). С 13 ноября 2011 года были введены новые категории — A II, A III, A IV, которые являются аналогами обычных категорий B, C, D только для внедорожных ТС (т.е не предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования).

Категория А I 
Внедорожные мототранспортные средства, либо имеющие максимальную конструктивную скорость менее 50 км/ч.

Категория А II 
Внедорожные автотранспортные средства (либо имеющие максимальную конструктивную скорость менее 50 км/ч), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8.

Категория А III 
Внедорожные автотранспортные средства (либо имеющие максимальную конструктивную скорость менее 50 км/ч), разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов (за исключением относящихся к категории «А IV»).

Категория А IV 
Внедорожные автотранспортные средства (либо имеющие максимальную конструктивную скорость менее 50 км/ч), предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест.

Категория В 
Гусеничные и колёсные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт (до 35 л.сил)

Категория С 
Колёсные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт. (до 150 л.сил)

Категория D 
Колёсные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт. (свыше 150 л.сил)

Категория Е 
Гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт. (свыше 35 л.сил)

Категория F 
Самоходные сельскохозяйственные машины.

Паспорт самоходной машины

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

В России выдается подразделениями Гостехнадзора после сдачи экзаменов. Представляет собой ламинированную карточку на бумажной основе. Государственная пошлина за выдачу составляет 500 руб.

Требования к кандидату в трактористы 
Для допуска к экзамену кандидат должен соответствовать следующим требованиям:
 пройти профессиональное обучение или получить профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование по программам, связанным с управлением самоходными машинами установленных категорий и предоставить соответствующий документ об образовании (квалификации);
 пройти медицинское освидетельствование и получить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний для управления самоходными машинами;
 достигнуть соответствующего возраста и иметь определённый стаж:
 Категория A I — возраст 16 лет;
 Категория A II — возраст 19 лет, стаж 12 месяцев автомобильной категории B;
 Категория A III — возраст 19 лет, стаж 12 месяцев автомобильной категории C;
 Категория A IV — возраст 22 года, стаж 12 месяцев автомобильной категории D;
 Категория B — возраст 17 лет;
 Категория C — возраст 17 лет;
 Категория D — возраст 18 лет;
 Категория E — возраст 17 лет;
 Категория F — возраст 17 лет.

Графа "Особые отметки" 
В графе «Особые отметки» производятся разрешительные, ограничительные и информационные отметки (о квалификациях, об управлении в очках, стаж, группа крови и др.). Например: водитель погрузчика, машинист автогрейдера, оператор форвардера, машинист бульдозера и т.д. 

Основанием для внесения в удостоверение записи в особые отметки служат документы об обучении по профессии, а именно свидетельство о профессии рабочего. Запись не является основанием для приёма на работу. Таким основанием является свидетельство о профессии рабочего должности служащего с соответствующим разрядом.

Порядок сдачи экзаменов 

Экзамены сдаются в следующей последовательности:
 по эксплуатации самоходных машин (в части безопасной эксплуатации) (кроме категории "F" и квалификации тракториста-машиниста) — теория;
 по эксплуатации самоходных машин, сельскохозяйственных машин и оборудования (для категории "F" и получивших квалификацию тракториста-машиниста) — теория;
 по правилам дорожного движения — теория;
 комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного движения) — практика.

Практический экзамен принимается в 2 этапа:
первый — на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй — на специальном маршруте в условиях реального функционирования самоходной машины.

См. также 
 Категории транспортных средств
 Водительское удостоверение в Российской Федерации
 Внедорожник
 Механизатор
 Механик-водитель
 Машинист

Примечания

Литература 
 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 351 «О внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».
 Приказ Минсельхозпрода России от 29.11.1999 г. № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».

Ссылки 
 Гостехнадзор города Москвы
 Как получить удостоверение машиниста-тракториста? Народный СоветникЪ
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2015 г. № 100 “О паспорте самоходной машины и других видов техники”
 С 1 сентября 2022 г. вступают в силу изменения в правилах допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

Машины